Toury steht für:

 Toury, eine französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir in der Region Centre

Toury ist der Familienname folgender Personen:

 Gideon Toury (1942–2016), israelischer Literatur- und Sprachwissenschaftler und Übersetzer
 Jacob Toury (1915–2004), israelischer Historiker und Pädagoge deutscher Herkunft